Колора́до (від  — «кольоровий», зараз основне значення «червонуватий», «почервонілий») — поширений топонім у іспаномовних країнах, зокрема Латинської Америки, а також у США, зазвичай посилається на червонуватий колір ґрунтів, з яких складаються відповідні форми рельєфу. Від назв топонімів Колорадо утворені й деякі назви, зокрема, установ, спортивних команд тощо. Також назва закріпилася за кількома політичними силами через червоний колір їх емблем.

Топоніми 

 Колорадо — штат у США.
 Колорадо — плато у США.
 Колорадо — пустеля у США.
 Колорадо — річка, що протікає через Великий Каньйон (США).
 Колорадо — річка в американському штаті Техас.
 Колорадо — річка в Аргентині.
 Колорадо — округ штату Техас у США
 Лагуна Колорада — озеро на плато Альтіплано в Болівії

Похідні назви 
 Партія Колорадо (Уругвай) — політична партія в Уругваї
 Партія Колорадо (Парагвай) — політична партія в Парагваї
 Колорадо Аваланч — клуб НХЛ з Денвера.
 Колорадо Рокіс — колишній клуб НХЛ з Денвера.

Колорадський, колорадська
 Колорадський жук — комаховий з родини Листоїди, шкідник картоплі
 Колорадський університет — університет в місті Форт Коллінз, США
 Колорадська гірнича школа імені Артура Лейкса — держуніверситет у шт. Колорадо
 Колорадська ялина — хвойне дерево родини соснових
 Колорадська ропуха () — найбільша ропуха США

Колорадос
 Колорадос — проросійські бойовики-сепаратисти
 Los Colorados — український музичний гурт

Інше
 Колорадізавр — рослиноїдний динозавр